Hawks ("halcón" en inglés) puede referirse a:

 Hawks, película protagonizada por Timothy Dalton.
 The Hawks, el nombre original del grupo musical canadiense The Band.

Deportes

 Atlanta Hawks, equipo de baloncesto de la NBA.
 Chicago Blackhawks, equipo de hockey sobre hielo de la NHL.
 Fukuoka SoftBank Hawks, equipo de béisbol de Japón.
 Hawthorn Hawks, equipo de fútbol australiano de la AFL.
 Iowa Hawkeyes, equipo deportivo universitario de Estados Unidos.
 Saint Joseph's Hawks, equipo deportivo universitario de Estados Unidos.
 Seattle Seahawks, equipo de fútbol americano de la NFL.
 Wollongong Hawks, equipo de baloncesto de Australia.